Monique Derrien, née  est une journaliste française grand reporter et spécialiste judiciaire.

Biographie 
Correspondante en Marne et Ardennes pour Radio France, affectée à France Bleu Champagne de 1989 à 2016.

Parmi les affaires notables dont elle a relaté les faits : 
 L'affaire des Disparus de Mourmelon
 L'Affaire François Chenu
 L'affaire de L'Arche de Zoé
 Le procès de Michel Fourniret
 FN51 : l'affaire du tatouage

En 2008, Monique Derrien a été élue présidente du club de la presse Champagne-Ardenne-Aisne.

Références

Liens externes 

Journaliste française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)